Видеман (, Widemann, Wiedeman) — фамилия.

Известные носители:
 Видеман, Адам (род. 1967) — польский поэт.
 Видеман, Густав Генрих (1826—1899) — немецкий физик и педагог.
 Видеман, Карл-Альфред (1856—1936) — немецкий египтолог.
 Видеман, Лидия (1920—2019) — финская лыжница, первая в истории олимпийская чемпионка в лыжных гонках.
 Видеман, Михаэль (1659—1719) — немецкий поэт и композитор.
 Видеман, Нильс — норвежский кёрлингист.
 Видеман, Олег Александрович (род. 1966) — оперный певец, драматический тенор; заслуженный артист Российской Федерации.
 Видеман, Пауль Генрих (1851—1928) — немецкий музыкальный педагог и философ.
 Видеман, Соня (род. 1977) — немецкая саночница, чемпионка мира и обладательница бронзовой награды мирового первенства.
 Видеман, Фердинанд Иванович (1805—1887/1888) — лингвист, специалист по финно-угорским языкам, академик Петербургской Академии наук; автор первого ливского словаря.
 Видеман, Фриц (1891—1970) — немецкий офицер, адъютант Гитлера, генеральный консул Германии в США и Китае.

См. также 
 Закон Видемана — Франца